Контреглі́з, Контреґліз () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південний схід від Парижа, 65 км на північ від Безансона, 25 км на північ від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Контрегліз на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Контрегліз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона